

Localidades

Países Baixos 
Amesterdão, capital dos Países Baixos
Nova Amsterdão

Estados Unidos 
Amsterdam (Nova Iorque)
Amsterdam (Missouri)
Amsterdam (Ohio)

França 
Ilha de Amesterdão

Cinema 
Amsterdam (filme), de 2022 dirigido por David O. Russell

Navios 
 USS Amsterdam (CL-101), um cruzador leve da classe Cleveland

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos